Улица Павленко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Улица Павленко — улица во Владикавказе.
 Улица Павленко — улица в Симферополе.
 Улица Павленко — улица в Ялте.